Гроттгусс () — власна назва. Також — Гротгус.

Персоналії 
 Гроттгусси — німецький шляхетний рід.
 Теодор фон Гроттгусс — німецький фізик і хімік.

Хімія 
 Механізм Гроттгусса